Kyle Johnson – attore
Kyle Johnson – cestista canadese naturalizzato britannico